Giornale – pubblicazione periodica o aperiodica in forma cartacea; più in specifico può essere:
 Libro giornale (o semplicemente "Giornale") – strumento della ragioneria per la tenuta della contabilità
 Giornale – quotidiano di Savona uscito nel 1800

Pagine correlate 
Il Giornale (disambigua)